Phil Harris (1904–1995), un acteur américain ;
  (1983-), un pratiquant anglais d'arts martiaux mixtes (MMA) ;
 l'un des pseudonymes de Jules de Gastyne.

Nom de plume